Argelèrs de Gasòst (Argelès-Gazost en francès) és un municipi del departament francès dels Alts Pirineus, a la regió d'Occitània. És sotsprefectura del departament.

Demografia

Administració

Vegeu també 
 Circ de Litor

Referències 

Municipis dels Alts Pirineus
Ciutats d'Occitània